Stati Uniti d'America
Garvin – città della Contea di Lyon, Minnesota
Garvin – città della Contea di McCurtain, Oklahoma